Салим Мухаммед аль-Давсари (; ) — саудовский футболист, полузащитник клуба «Аль-Хиляль» и сборной Саудовской Аравии.

Клубная карьера 
Салим аль-Давсари — воспитанник саудовского клуба «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда. 24 ноября 2011 года он дебютировал в саудовской Про-лиге, выйдя на замену в середине второго тайма гостевого матча против «Аль-Насра». А спустя 12 минут после этого он забил свой первый гол на высшем уровне, доведя счёт в игре до разгромного.

В январе 2018 года Салим аль-Давсари на правах аренды оказался в расположении испанского «Вильярреала». Это подписание стало возможным благодаря соглашению между Федерацией футбола Саудовской Аравии и руководством Ла Лиги, согласно которому 9 игроков сборной Королевства отправлялись в испанские клубы для получения опыта перед чемпионатом мира 2018 года.

В составе «Вильяррела» Салим аль-Давсари сыграл всего один матч в чемпионате Испании, выйдя на замену на 57-й минуте в домашней игре против мадридского «Реала» при счете 0:2 в пользу гостей. «Вильярреал» сумел отыграться, забив 2 мяча, в том числе благодаря Салиму, который принял активное участие в одной из голевых атак. После завершения чемпионата Испании, игрок вернулся в «Аль-Хиляль».

Карьера в сборной 
29 февраля 2012 года Салим аль-Давсари дебютировал в составе сборной Саудовской Аравии в гостевой игре отборочного турнира чемпионата мира 2014 года против команды Австралии, выйдя в стартовом составе. На 19-й минуте матча он открыл счёт в поединке, но саудовцы в итоге проиграли. 8 июня 2017 года Салим аль-Давсари вновь забил в гостевой встрече отборочного турнира чемпионата мира с австралийцами, сравняв счёт на 23-й минуте, но как и пять лет до этого Саудовская Аравия проиграла в итоге.

Салим аль-Давсари сыграл во всех трёх матчах Саудовской Аравии неудачного для его команды Кубка Азии 2015 в Австралии.

На чемпионате мира в России 2018 Салим аль-Давсари сыграл без замен во всех трех матчах группового турнира. В последней игре против сборной Египта, на 5-й добавленной минуте он забил победный гол (2:1), благодаря чему сборная Саудовской Аравии заняла 3-е место в группе.

В декабре 2018 года был включён в заявку на Кубок Азии 2019. 8 января в первом матче группового этапа против КНДР отличился голом на 70 минуте игры, сделав счёт 3:0. В итоге сборная Саудовской Аравии нанесла разгромное поражение со счётом 4:0.

Достижения 
«Аль-Хиляль»
 Чемпион Саудовской Аравии: 2016/17
 Обладатель Кубка короля Саудовской Аравии: 2015, 2017
 Обладатель Кубка наследного принца Саудовской Аравии: 2012/13, 2015/16
 Обладатель Суперкубка Саудовской Аравии: 2015

Статистика выступлений

Клубная

В сборной 

Итого: 31 матч / 4 гола; ksa-team.com.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ksa-team.com
 Профиль на slstat.com

Футболисты Саудовской Аравии
Игроки сборной Саудовской Аравии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Игроки ФК «Вильярреал»